Зелени — название нескольких населённых пунктов:
 Зелени — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Зелени — деревня в Камбарском районе Удмуртия.